

Стрелковые и пехотные дивизии 
 308-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
 308-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в Омске в марте — мае 1942 года
 308-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в Латвии в январе — октябре 1944 года

Авиационные дивизии 
 308-я штурмовая авиационная дивизия